Droga krajowa B179 (Austria)
 Droga krajowa B179 (Niemcy)

Zobacz też